Владислав Кайм (; ,  — , ) — польский боксёр.

Биография 

С детских лет занимался параллельно футболом и боксом, к середине 1950-х гг. сделав выбор в пользу последнего. С 1956 г. выступал за краковское спортивное общество «Висла», тренер Юзеф Романов (1909—1994). В 1957 г. выиграл первенство Краковского округа среди юниоров в легчайшем весе (до 51 кг), в дальнейшем во взрослых соревнованиях выступал в категории до 63,5 кг. Трижды (1960, 1963, 1966) становился бронзовым призёром , уступая в полуфиналах (матчи за третье место не проводились): в первый раз как представитель краковской «Вислы» (проиграл Казимежу Паздзёру), во второй раз выступая без клубной принадлежности, а в третий раз — защищая цвета спортивного общества «Хутник» из краковского района Нова-Хута, за который выступал в 1964—1972 гг. В составе «Хутника» выиграл также командный чемпионат Польши по боксу 1966—1967 гг.

В 1973—1975 гг. работал тренером по боксу в краковском спортивном обществе «Висла».

Жена — Халина Котына (; 1943—2013), чемпионка Польши по гимнастике 1960 года в командном зачёте.

Ссылки 
 Nie żyje Władysław Kaim. Były pięściarz związany z Wisłą Kraków i Hutnikiem miał 83 lata: Некролог // , 8.01.2023.

Боксёры Польши